Figaro – personaggio di una trilogia teatrale di Beaumarchais composta da Il barbiere di Siviglia, Le nozze di Figaro e La madre colpevole, da cui sono state tratte alcune opere: 
Il barbiere di Siviglia di Rossini
Il barbiere di Siviglia di Paisiello
Il barbiere di Siviglia di Morlacchi
Le nozze di Figaro di Mozart
I due Figaro di Mercadante (a sua volta tratto da Les deux Figaro di Martelly)
La Mère coupable di Milhaud
 Figaro – personaggio dei cartoni animati e fumetti Disney
 Figaro – serie di cortometraggi Disney
 Figaro – genere di squali della famiglia Scyliorhinidae
 Figaró-Montmany – comune spagnolo
 Le Figaro – quotidiano francese
 Figaro – film francese del 1929 diretto da Tony Lekain e Gaston Ravel
 Figaro – modello di auto della Nissan
 Selris Figaro – calciatore trinidadiano
 Figaro – singolo di Renato Zero del 1999